Situada no lado oriental da Península da Escandinávia, a Suécia tem uma costa com aproximadamente , recortada por numerosas baías, enseadas, fiordes, cabos e penínsulas, a par de milhares de ilhas. 

Algumas penínsulas da Suécia:

Ällön
Årnäshalvön
Bergaön 
Bjurkärr
Bjärehalvön 
Björnö 
Bosön
Djurön
Ekna 
Engelbrektsholmen 
Englandsskäret
Fogdön
Getskäret 
Getterön 
Gålö
Hornslandet
Härnäset 
Hössöhalvön
Karlsudd 
Killingeholm 
Klubbensborg 
Knösö 
Kronören 
Kvarnholmen 
Kålland
Lilla Varholmen
Malmölandet 
Möcklö
Península de Onsala
Rödön
Sotenäset
Stensö 
Stäksön 
Södertörn
Tromtö 
Turestorpsö
Vikbolandet 
Vindön 
Vänersnäs 
Värmlandsnäs 
Väröhalvön

Bibliografia 

   

 Lista
Peninsulas